Sansalvesi – abitanti di San Salvo Marina
Sansalvesi – abitanti di San Salvo